UTV может означать:

 UTV — внедорожное транспортное мотосредство.
 UTV — российский региональный канал кабельного телевидения в Башкортостане, Татарстане и Оренбургской области.
 UTV — румынский музыкальный телеканал.
 UTV — телеканал в Великобритании.